Corofin (County Clare) - plaats in county Clare
 Corofin (County Galway) - plaats in county Galway